Ivy signifie lierre en anglais, mais peut désigner plusieurs autres choses ayant ou non un rapport avec cette traduction.

Il s'agit également d'un patronyme, d'un prénom ou d'un surnom anglophone.

Patronyme 

 Alexandra Ivy (1961-), une écrivaine américaine de fantasy ;
  (1916-2003), un joueur puis instructeur de football américain.

Prénom

Saints 
 Ivy, le saint patron du Pays de Galles

Œuvres 

 Ivy, un film turc réalisé par Tolga Karaçelik en 2015 ;
 Ivy (2016), une chanson du chanteur américain Frank Ocean.
Ivy, chanson de Taylor Swift (2020)

Autres 
Ivy peut aussi désigner :
 Ivy, un auteur-compositeur-interprète et slameur québécois ;
 Ivy, une chanteuse de K-pop ;
 Ivy, un groupe musical créé à New York en 1994 ;
 Ivy, un personnage de jeu vidéo de la série Soul ;
 Ivy, un personnage de la web-série Noob interprétée par Johanna Fournier.

Voir aussi 
 
 Opération Ivy, le programme américain de développement et de tests des premières bombes nucléaires américaines
 Operation Ivy, un groupe musical crée à San Francisco en 1987 dont le nom rappelle celui des essais nucléaires américains
 Ivy League, un groupe de huit universités privées du nord-est des États-Unis
 Ivy bus, un bus logiciel qui permet simplement d'envoyer des messages textes entre applications distantes ou non
 Apache Ivy, un outil de gestion de dépendances (sous-projet de Apache Ant)

Homonymie
Prénom féminin
Prénom anglais
Prénom américain